Дискография группы Rainbow включает 8 студийных альбомов, 15 концертных альбомов, 2 концертно-студийных, 11 сборников, 1 EP и 18 синглов.

Альбомы

Студийные

Концертные

Концертно-студийные

Компиляционные альбомы (сборники)

Миньон

Видеоальбомы

Синглы

Примечания 

Rainbow